Вертоград (устар.) — сад или виноградник. Вертоградарь — садовник.
 Вертоград наук (устар.) — учёное учреждение.

В живописи
 «Вертоград заключенный» (1670-е) — икона Богородицы работы Никиты Павловца, ныне в Государственной Третьяковской галерее.

В литературе
 «Вертоград многоцветный» (1676—1680) — поэтический сборник Симеона Полоцкого.
 Вертоград Прохладный (конец XVII века) — знахарская книга в рукописи; лечебник, переведённый подьячим Земского приказа Андреем Никифоровым в 1672 году. Полное название: «Книга глаголемая Вертоград Прохладный, избранная от многих мудрецов о различных врачевских вещах ко здравию человекам пристоящих». В справочной литературе встречается утверждение, что сборник  переведён Симеоном Полоцким с польского для царевны Софьи.
 «Вертоград моей сестры» (1825) — стихотворение А. С. Пушкина, адаптация перевода библейской «Песни песней» царя Соломона (-16)
 «Вертоград» (1909) — стихотворение Константина Бальмонта из сборника «Зелёный Вертоград».

См. также 
 Вертоградов
 Hortus conclusus
 Вертопрах

Примечания